Холокост в Кли́мовичском районе — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории Климовичского района Могилёвской области оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1941—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в Белоруссии и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в районе 
Климовичский район был полностью оккупирован немецкими войсками в августе 1941 года, и оккупация продлилась более двух лет — до сентября 1943 года. Нацисты включили Климовичский район в состав территории, административно относящейся к зоне армейского тыла группы армий «Центр». Комендатуры — полевые (фельдкомендатуры) и местные (ортскомендатуры) — обладали всей полнотой власти в районе.

Для осуществления политики геноцида и проведения карательных операций сразу вслед за войсками в район прибыли карательные подразделения войск СС, айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция (ГФП), полиция безопасности и СД, жандармерия и гестапо.

Во всех крупных деревнях района были созданы районные (волостные) управы и полицейские гарнизоны из местных коллаборационистов.

Одновременно с оккупацией нацисты и их приспешники начали поголовное уничтожение евреев. «Акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) повторялись множество раз во многих местах. В тех населенных пунктах, где евреев убили не сразу, их содержали в условиях гетто вплоть до полного уничтожения, используя на тяжелых и грязных принудительных работах, от чего многие узники умерли от непосильных нагрузок в условиях постоянного голода и отсутствия медицинской помощи.

За время оккупации практически все евреи Климовичского района были убиты, а немногие спасшиеся в большинстве воевали впоследствии в партизанских отрядах.

Евреев в районе убили в Климовичах и Климовичском горсовете, деревнях Дударевка, Кулешовка, Карпачи (сейчас — Коноховка), Красавичи, Милославичи, Михалин, Попехинка, Родня, Селище, Ходунь, Хотовиж (около 40 семей) и других.

Гетто 

Оккупационные власти под страхом смерти запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды (опознавательные знаки на верхней одежде), выходить из гетто без специального разрешения, менять место проживания и квартиру внутри гетто, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться на территории парков и общественных мест, посещать школы.

Реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, немцы создали на территории района одно гетто — в Климовичах, в котором с августа до 20 ноября 1941 года были замучены и убиты около 900 евреев.

Случаи спасения и «Праведники народов мира» 
В Климовичском районе 2 человека были удостоены почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны» — Языменко Василий и Александра, которые спасли Гуревич Груню и её дочь Раису в деревне Пожарь.

Попкова Евдокия и Ефремов Иван, рискуя жизнью, спасли Школьникову Раису.

Память 
Опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Климовичском районе.

Два памятника убитым евреям установлены в Климовичах. Тела убитых евреев деревни Карпачи перезахоронены в братскую могилу в деревне Бабичин, ныне не существующей — за деревней Ерошовка, и на могиле установлен памятник. Памятник на месте убийства евреев установлен в Милославовичах.

Примечания

Источники 
Книги и статьи
 
 
 
 Л. Смиловицкий. Гетто Белоруссии — примеры геноцида (из книги «Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944 гг.»
 Jewish History and Literature: a Collection of Essays. Edited by Moshe S. Zhidovetsky. Vol. П, Part 2 (Rehovot, Israel, 1992), pp. 869–876
 Ш. Рывкин. В Климовичах было так
 ;
 ;
 

Архивные источники
 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). — фонд 861, опись 1, дело 9, листы 469, 469-а, 470;
 Государственный архив Могилёвской области (ГАМО), — фонд 306, опись 1, ед. хр. 10, листы 48-50;

Дополнительная литература
 Л. Смиловицкий, Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944, Тель-Авив, 2000, ISBN 965-7094-24-0
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

См. также 
 Памятники жертвам Холокоста в Белоруссии

Гетто в Белоруссии
Климовичский район